Мекиши могу бити: 

 Мекиши код Вижинаде, насељено мјесто у општини Вижинада, Истра, Република Хрватска
 Мекиши код Каштелира, насељено мјесто у општини Каштелир-Лабинци, Истра, Република Хрватска